Crosland ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Crosland (1894–1936), US-amerikanischer Filmregisseur
 Camilla Dufour Crosland (1812–1895), britische Schriftstellerin und Journalistin
 Anthony Crosland (1918–1977), britischer Politiker (Labour), Außenminister und sozialistischer Theoretiker
 Maurice Crosland (1931–2020), britischer Chemiehistoriker

Siehe auch:
 Crossland